Общий формат данных для биомедицинских сигналов (General Data Format for Biomedical Signals, GDF) — это научный и медицинский формат файла. Целью GDF является объединение и интегрирование лучших черт всех форматов файлов для хранения биомедицинских сигналов в один формат - GDF.

Первоначальная спецификация GDF была представлена в 2005 году как новый формат данных с целью преодоления некоторых ограничений популярного Европейского формата данных для биомедицинских сигналов (EDF). GDF был также разработан, чтобы объединить множество форматов файлов, которые были предназначены для очень специфических применений (например, отдельно для ЭКГ и отдельно для ЭЭГ). Первоначальная спецификация GDF версии 1.0 имеет бинарный заголовок и использует таблицу событий - т.е. позволяет размечать данные внутри файла. Обновленная спецификация GDF была выпущен в 2011 году, в которой были добавлены поля для дополнительных сведений о субъекте (пол, возраст, и др.), а также позволяет хранить данные по каждому отведению (частоту семплирования, настройки фильтров и т.д.).

GDF часто используется в проектах и исследованиях, посвященных  разработке интерфейсов мозг–компьютер. Однако, поскольку GDF обеспечивает расширенный набор функций по сравнению с другими стандартами, он также может быть использован во многих других областях

Свободное распространяемая библиотека BioSig реализует чтения и запись данных в GDF для GNU Octave/MATLAB и С/C++. Также доступна облегченная библиотека для C++ - libGDF и поддерживает GDF версии 2.х.

Несмотря на все преимущества GDF, он не может быть удобен для всех применений в виду бинарного формата хранения. Данную задачу пытается решить разрабатываемый в настоящее время расширяемый формат данных - Extensible Data Format (XDF) с целью предоставления гибкого формата для всех видов данных, но в большей мере для  биомедицинских сигналов. По состоянию на 2015 год, XDF находится имеет статус бета-версии.

См. также 
 Список форматов файлов

Внешние ссылки 
 GDF v2.0 specification

Ссылки 

Биоинформатика
Форматы файлов